Der Stabhochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2003 wurde am 26. und 28. August 2003 im Stade de France der französischen Stadt Saint-Denis unmittelbar bei Paris ausgetragen.

Weltmeister wurde der Italiener Giuseppe Gibilisco. Rang zwei belegte der dreifache Afrikameister (1992/1993/1998) Okkert Brits aus Südafrika. Auf den dritten Platz kam der Schwede Patrik Kristiansson.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es gab einen Landesrekord:
5,90 m – Giuseppe Gibilisco (Italien), Finale am 28. August

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
26. August 2003, 18:45 Uhr

32 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 5,75 m. Doch als nach Abschluss der Serien über 5,70 m nur noch neun Springer im Wettbewerb waren (hellgrün unterlegt), wurde die Qualifikation abgebrochen, kein Athlet musste die eigentliche Qualifikationshöhe angehen. Neben den acht Wettbewerbern, die 5,70 m übersprungen hatten, qualifizierten sich weitere vier Sportler, die 5,60 m gemeistert und keinen einzigen Fehlsprung produziert hatten (ebenfalls hellgrün unterlegt). Weitere vier Teilnehmer hatten 5,60 m zu Buche stehen, dabei jedoch Fehlversuche in ihren Serien, wodurch sie nicht zu den zwölf Finalteilnehmern gehörten.

Gruppe A 

In der Qualifikation aus Gruppe A ausgeschiedene Stabhochspringer:

Gruppe B 

In der Qualifikation aus Gruppe B ausgeschiedene Stabhochspringer:

Finale 
7. August 2003, 17:35 Uhr

Video 
 ATLETICA MONDIALI PARIGI 2003 ASTA ORO DI GIBILISCO, Video veröffentlicht am 18. Februar 2015 auf youtube.com, abgerufen am 9. September 2020

Weblinks 
 9th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 16. August 2020
 Men Pole Vault Athletics IX World Championship 2003 Paris (FRA) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 9. September 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Pole Vault, Paris 2003, S. 167 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 9. September 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Stabhochsprung der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Paris